Джузеппе Саракко (; , Бистаньо — , Бистаньо) — итальянский политик и государственный деятель, возглавлял кабинет министров Италии с 24 июня 1900 по 15 февраля 1901 года.

Биография 
Джузеппе Саракко, по рождению пьемонтец, после получения юридического образования работал адвокатом.

В 1851 году стал депутатом сперва сардинского, потом итальянского парламента.

С 1865 года стал сенатором, одно время — вице-президент сената.

В 1887 году получил портфель публичных работ в кабинете Депретиса и сохранил его в кабинете Криспи до 1889 года. Рудини также предлагал ему министерский портфель в своем кабинете, но Саракко отказался.

Был вновь министром общественных работ во втором министерстве Криспи (1893—1896). Считался одним из лучших авторитетов в Италии по финансовым вопросам. Хотя, как член кабинета, он несет ответственность за все ошибки министерства Криспи, но даже противники выделяли Джузеппе Саракко из числа сторонников Криспи как человека лично честного.

С ноября 1898 года был Президентом сената.

В июне 1900 года, после выхода в отставку Пеллу, сформировал «деловое» министерство, в котором сам взял портфель министра внутренних дел Италии.

Колорит министерству придавал министр иностранных дел Висконти Веноста.

При Саракко был убит король Умберто I (Гумберт) и вступил на престол Виктор Эммануил III.

Закрытие биржи труда в Генуе, произведенное министром внутренних дел, вызвало 6 февраля 1901 года вотум недоверия в палате, после чего был сформирован радикальный кабинет Дзанарделли.

Д. Саракко был вновь избран Президентом сената и оставался им до 1904 года.

Джузеппе Саракко скончался 19 января 1907 года в Бистаньо.

Источники 
 

Министры внутренних дел Италии
Сенаторы Итальянского королевства
Председатели Сената Италии
Выпускники Туринского университета